Теорема Пикара (интегральные уравнения) - теорема существования и единственности решения для интегрального уравнения Фредгольма 1-го рода.

Пояснения 
В формулировке теоремы  - характеристические числа ядра ,  - коэффициенты Фурье функции  относительно собственных функций  этого ядра: .  Симметричное ядро  называется замкнутым в , если каждая функция , удовлетворяющая равенству  равна нулю почти всюду на отрезке . Для замкнутого ядра его собственные функции образуют ортогональную полную в  систему функций.

Доказательство 
Предположим, что существует решение  уравнения .

Найдем коэффициенты Фурье функции  относительно собственных функций  этого ядра: .

Здесь во втором равенстве использовано, что в силу условия теоремы , в четвёртом равенстве, что, в силу симметричности ядра .

Равенство  может быть переписано в виде . Отсюда следует, что числа  являются коэффициентами Фурье функции . В силу известной теоремы математического анализа, ряд  из квадратов этих коэффициентов является сходящимся.

Предположим, наоборот, что ряд  сходится. Тогда в силу теоремы Рисса-Фишера существует единственная функция , для которой числа  являются коэффициентами Фурье по системе функций , то есть выполняются равенства  для всех . Эта функция  удовлетворяет интегральному уравнению , так как в силу самого построения  функции  и  имеют одни и те же коэффициенты Фурье относительно полной системы  собственных функций ядра . Таким образом, функции  и  тождественны в метрике .

Литература 
 Краснов М.Л. Интегральные уравнения, М., Наука, 1975.

Пикара (интегральные уравнения)
Интегральные уравнения